|}

Detmold-Hiddesen
!Hiddesen